Numerario puede significar:

Persona que con carácter permanente forma parte de un cuerpo determinado:
profesor numerario, académico numerario, etc.
Moneda acuñada, dinero en efectivo.
Algunos miembros del Opus Dei.